Ка́рев (Карева) — фамилия и топоним.

Носители фамилии

Карев 
 
 
 Карев, Андрей Александрович (род. 1950) — искусствовед и педагог.
 Карев, Борис Анатольевич (род. 1972) — российский учёный-педагог, академик РАО (2021). 
 Карев, Василий Васильевич (1886—1969) — советский художник.
 
 Карев, Георгий Иванович (1884—1950) — член Войскового и Объединённого Донских правительств.
 
 Карев, Леонид Алексеевич (род. 1969) — композитор, органист и пианист.
 Карев, Никола (1877—1905) — болгарский революционер.
  (1901—1936) — советский философ.
 Карев, Павел Фёдорович — участник Первой мировой войны, унтер-офицер Русского экспедиционного корпуса во Франции, советский писатель, автор книг «Нас не укротили (Воспоминания об империалистической войне 1914—1917 гг. солдата русских войска во Франции)» (1937) и «Экспедиционный корпус» (1941).
 Карев, Пётр Александрович (род. 1927) — советский и российский учёный-геодезист.
 Карев, Роман Николаевич (род. 1959) — советский и российский актёр, звукорежиссёр, телеведущий.
 Карев, Семён Петрович (1885—1918) — участник борьбы за Советскую власть на Алтае.

Карева 
 Карева, Валентина Денисовна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Карева, Галина Алексеевна (1929—1990) — советская оперная певица, народная артистка РСФСР.
 Карева, Дорис (род. 1958) — эстонская поэтесса.
 Карева, Татьяна Николаевна (род. 1949) — советский и российский музыковед.
 Карева, Наталья Сергеевна (1947—2011) — советский художник.
 Карева, Юнона Ильинична (урождённая Фрейдман, 1933—2013) — советская театральная актриса и педагог.

Топоним 
 Карев — посёлок в Новоузенском районе Саратовской области России.

Источники